O oder klein o steht für:

 O, Buchstabe im lateinischen Alphabet
 Omikron, Buchstabe im griechischen Alphabet
 О, Buchstabe im kyrillischen Alphabet
 O, der 24. Buchstabe im armenischen Alphabet, siehe Ո
 O (Kana), Silbenschriftzeichen im japanischen Alphabet
 O (Interjektion), in Verbindung mit einem anderen Wort: o Wunder!, o Weh!
 Abkürzung für Osten

Personen:
 Cédric O (* 1982), französischer Politiker
 Dore O. (1946–2022), deutsche Filmemacherin, Malerin und Fotografin
 Johnny O, US-amerikanischer Sänger
 Soffy O, schwedische Sängerin
 Ō no Yasumaro (?–723), japanischer Hofbeamter und Gelehrter

Mathematik:
 O oder 𝒪, Notation aus der Komplexitätstheorie, siehe Landau-Symbole
 O ist in der Algebra das Zeichen für die orthogonale Gruppe
  oder , gelegentlich auch o, für den Nullvektor
 , Räume holomorpher Funktionen auf komplexen Mannigfaltigkeiten
 , Mengensymbol in der 8-dimensionalen Algebra der Oktave (Mathematik)

Chemie:
 O, Zeichen für das Element Sauerstoff (Oxygenium)
 O, Gefahrensymbol für brandfördernde Stoffe
 O, Aminosäure Pyrrolysin

Namenspräfix oder Name:
 Ó (irische Schreibung) oder O (anglisierte Form) vor irischen Familiennamen, siehe Irische Familiennamen
 O vor historischen japanischen Frauennamen, siehe Japanischer Name
 O in der japanischen Höflichkeitssprache, siehe Honorativpräfix
 O (Familienname), Romanisierung (Transkription) des koreanischen Familiennamens 오
 O, später Nige O, früher Name der Insel Neuwerk

Weiteres:
 O – Vertrauen, Verführung, Verrat, US-Spielfilm von Tim Blake Nelson (2001)
 Schloss O, Wasserschloss, Frankreich
 0 für Observation in der Luftfahrt, siehe Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte #Hauptbestandteile

Siehe auch:
 0 (Null, Begriffsklärung)
 Ø (Begriffsklärung)
 Œ (französischer Buchstabe)
 A Band Called O (US-Band 1971–1977)
 Omega (griechischer Buchstabe Ω)

Abkürzung